San Silvestre steht für:

 San Silvestre (Filadelfia), Ortschaft im Municipio Filadelfia im Departamento Pando, Bolivien
 San Silvestre (Tupiza), Ortschaft im Municipio Tupiza im Departamento Potosí, Bolivien

Siehe auch:
 St. Silvester
 Saint-Sylvestre